La Baltic League 2009-2010 è la terza edizione del torneo che vede impegnate squadre lituane, estoni e lettoni. Il torneo è iniziato il 22 settembre 2009 e si è concluso il 4 luglio 2010.

Questa edizione, a differenza delle due precedenti, in cui era presente anche la fase a gironi, è composta solo da un'unica fase a eliminazione diretta.

Tabellone

Ottavi di finale

Andata

Ritorno 

Il Vétra passa il turno perché il  è stato squalificato dalla competizione.

Il Levadia passa al turno successivo con un complessivo di 3-1.

Il  passa al turno successivo con un complessivo di 4-2.

L' passa al turno successivo con un complessivo di 3-2.

Il Sūduva passa al turno successivo con un complessivo di 3-1.

Lo Skonto passa al turno successivo con un complessivo di 4-1.

Il Liepājas Metalurgs passa al turno successivo con un complessivo di 6-2.

Il  passa al turno successivo con un complessivo di 2-1.

Quarti di finale

Andata

Ritorno 

Il Sūduva passa al turno successivo con un complessivo di 1-0.

Il Liepājas Metalurgs passa al turno successivo con un complessivo di 2-0.

Il  passa al turno successivo con un complessivo di 3-1.

Il  passa al turno successivo con un complessivo di 2-1.

Semifinale

Andata

Ritorno 

Il  passa al turno successivo con un complessivo di 2-0.

Il Sūduva passa al turno successivo con un complessivo di 4-2.

Finale

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009